BCV Works-Soenens, een Belgische wielerploeg

Personen 
 Björn Soenens, Belgisch journalist
 Gustave Soenens (1829-1899), Belgisch politicus en advocaat